Коленец — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Коленец — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Коленец — деревня в Сланцевском районе Ленинградской области.